Abhayagiri ist der Name von zwei buddhistischen Tempeln:

 Abhayagiri-Tempel (Sri Lanka), Tempel und Kloster in Anuradhapura aus dem 1. Jahrhundert v. Chr.
 Abhayagiri Buddhist Monastery, Kloster in Kalifornien